Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Wilkison che ha battuto in finale Chris Lewis 6-4, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Peter McNamara (primo turno)
 Roscoe Tanner (terzo turno)
 Yannick Noah (secondo turno)
 Johan Kriek (terzo turno)
 Kim Warwick (primo turno)
 Chris Lewis (semifinali)
 Fritz Buehning (secondo turno)
 Paul McNamee (secondo turno)

 Tim Mayotte (secondo turno)
 Shlomo Glickstein (terzo turno)
 Phil Dent (secondo turno)
 Chris Lewis (finale)
 Steve Denton (quarti di finale)
 Pat Du Pré (secondo turno)
 Kevin Curren (terzo turno)
 Peter Rennert (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1981